Con Johann Beer se puede aludir a:

Johann Beer, escritor alemán del siglo XVII.
Johann Georg Beer, botánico del siglo XIX.